Làmina (construcció) objecte amb una superfície molt superior al seu gruix (ample i poc gruixut) 
 Làmina (micologia), estructures presents sota el capell d'alguns bolets 
 Làmina nuclear, estructura present en algunes cèl·lules
 Làmina lítica, producte de l'asclat allargat de l'edat de pedra 
 Làmina basal, capa de matriu extracel·lular que separa teixits, normalment el teixit conjuntiu amb altres teixits 
 Làmina nuclear, conjunt de dues xarxes de filaments intermedis que proporcionen suport mecànic al nucli cel·lular 
 Lamina, éssers o esperits del bosc segons la mitologia basca